Landskrona BoIS is een Zweedse voetbalclub uit Landskrona.

De club werd in 1915 opgericht door een fusie tussen IFK Landskrona en Diana en was in 1924 medeoprichter van de hoogste klasse waarin in totaal 34 seizoenen gespeeld werden. De eerste seizoenen eindigde de club steevast in de middenmoot, degradatie volgde in 1933. Na één seizoen keerde de club terug en werd zesde, in 1938 werd zelfs de vicetitel behaald. Ook de volgende seizoenen was BoIS een subtopper, in 1942 volgde onverwacht een degradatie. De club keerde eenmalig terug voor het seizoen 1944/45 en 1948/48, dat laatste jaar werd wel de bekerfinale gehaald.

Daarna duurde het tot 1971 vooraleerde er weer een optreden in de hoogste klasse gemaakt werd. Een jaar later won de club de beker. Tot 1974 eindigde de club in de middenmoot en deed het dan beter met twee vierde plaatsen en een deelname aan de UEFA Cup. Daarna ging het weer bergaf tot een degradatie volgde in 1980.

De zwart-witten slaagden er niet in een snelle terugkeer te maken en moest zelfs wachten tot 1994 voor een eenmalig optreden. In 1998 werd de vicetitel behaald in de tweede klasse, maar in de eindronde maakte de club het niet waar. Drie jaar later slaagden ze er in toch te promoveren naar de Allsvenskan. Nadat ze drie jaar op rij net boven een degradatieplaats eindigden verloor de club opnieuw de strijd tegen degradatie in 2005.

Sindsdien komt Landskrona BoIS afwisselend uit in de Superettan en de Ettan.

Erelijst 
 Beker van Zweden
Winnaar: 1972
Finalist: 1949, 1976, 1984, 1993

Eindklasseringen

|}

Namen Niveau 2:  1926-1986 Division 2; 1987-1999 Division 1. 
Namen Niveau 3:  tot 1987 Division 3; 1987-2005 Division 2; 2006-2019 Division 1.

In Europa
 #Q = #kwalificatieronde, #R = #ronde, T/U = Thuis/Uit, W = Wedstrijd, PUC = punten UEFA coëfficiënten .

Uitslagen vanuit gezichtspunt Landskrona BoIS

Zie ook 
 Deelnemers UEFA-toernooien Zweden
 Ranglijst van alle clubs die in de diverse Europa Cups zijn uitgekomen

Bekende (oud-)spelers

Trainer-coaches
  Jan Jönsson (2001–2004)
  Mats Jingblad (2004–2005)
  Anders Linderoth (2008–2009)
  Henrik Larsson (2009–2012)
  Jörgen Pettersson (2012–2014)
  Patrik Johansson (2014)
  Zvezdan Milosevic (2015)
  Agim Sopi (2016–)

Externe link 
 Officiële website

Zweedse voetbalclub
Sport in Skåne län